• A familia Ackerman ( Attack on titan)
 Ackerman (Mississippi)
 Função de Ackermann
 Geometria de Ackermann

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de sobrenomes
Sobrenomes derivados de profissões